Татьяна Архипова:
 Архипова, Татьяна Валерьевна (род. 1983) — российская легкоатлетка.
 Архипова, Татьяна Григорьевна (род. 1941) — российский историк, профессор РГГУ.
 Архипова, Татьяна Сергеевна (род. 1967) — директор БДТ.